Список ссавців Марокко містить перелік з 125 видів ссавців, зареєстрованих на території Марокко. У список не включені регіонально зниклі а також свійські види.

Природоохоронні статуси 
Із зазначених в таблиці видів, 1 вимерлий у природі, 1 перебуває на межі зникнення, 7 — під загрозою вимирання, 7 є уразливими, 9 видів у стані близькому до загрозливого.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Марокко
Фауна Марокко
Списки:Марокко